transmisja lub teletransmisja – pojęcie z zakresu telekomunikacji oznaczające proces przesyłania danych
 transmisja równoległa
 transmisja szeregowa
 transmisja synchroniczna
 transmisja promieniowania elektromagnetycznego – pojęcie z zakresu fizyki oznaczające całkowite lub częściowe przechodzenie przez ośrodek promieniowania elektromagnetyczego
 Transmisja – grupa muzyczna z Warszawy z kręgu reggae i funk
 Trans Misja – czwarty album studyjny polskiej piosenkarki Reni Jusis wydany w 2003 r.
 Transmisja (powieść) – powieść Hari Kunzru
 Trans-misja  polski film dokumentalny z 2008 r. w reżyserii Julie Land i Justyny Struzik
 transmisja kulturowa
 transmisja solitonowa
 transmisja tekstu
 transmisja głosu w sieci GSM
 transmisja – instytucja prawa spadkowego

Zobacz też 
 Transmission
 układ przeniesienia napędu